Guy de Vignory peut désigner :
 Guy  de Vignory († avant 1040), premier seigneur connu de Vignory.
 Guy II de Vignory († avant 1097), seigneur de Vignory.
 Guy III de Vignory († avant 1126), seigneur de Vignory.
 Guy IV de Vignory († vers 1150), seigneur de Vignory, mort lors de la deuxième croisade.
 Guy V de Vignory († vers 1150), héritier de la seigneurie de Vignory, mort lors de la deuxième croisade.
 Guy VI de Vignory († vers 1191), héritier de la seigneurie de Vignory, mort lors du siège de Saint-Jean-d'Acre pendant la troisième croisade.
 Guy de Vignory († après 1247), seigneur de Laferté-sur-Amance.